Птичь — название географических объектов в Белоруссии:

Река 
 Птичь — река в Минской, Могилёвской и Гомельской областях, приток Припяти.

Населённые пункты 
 Птичь — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Птичь — деревня в Минском районе Минской области.
 Птичь — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Птичь — посёлок в Глусском районе Могилёвской области.

Железнодорожный пункт 
 Птичь — остановочная платформа, расположенная в Минском районе Минской области.